PC-98, PC98:
 Аббревиатура, означающая компьютеры NEC серии PC-9800.
 Направление развития персонального компьютера для Windows, предложенное корпорациями Intel и Microsoft в 1998 г. (существуют ещё PC 97, PC 99)